Manga Fieber ist eine deutschsprachige Manga-Anthologie, die 2005 bei Tokyopop erschien.

In die Anthologie wurden sieben Werke vielversprechender junger Mangaka aus dem deutschsprachigen Raum aufgenommen, die lose mit dem Titelthema zusammenhängen. Ein besonderer Zweck der Veröffentlichung war, durch Leserbewertungen der einzelnen Geschichten eine mögliche weitere Untervertragnahme der einzelnen Autoren zu prüfen.

Zu den Autorinnen, die nach Manga Fieber eigenständige Werke bei Tokyopop veröffentlichen durften, gehören Anike Hage, Olga Rogalski, Detta Zimmermann, Marie Sann, David Füleki und Reyhan Yildirim.

Inzwischen sind zwei Nachfolgebände gleichen Konzepts erschienen.

Weblinks 

 Website bei Tokyopop

Manga (Werk)